FFS kan syfta på:

 FFS – en svensk ideell intresseförening för samhällsplanering, se Föreningen för Samhällsplanering
 FFS – en tidigare studentkår vid Göteborgs universitet, se Filosofiska Fakulteternas Studentkår
 FFS – en ideell förening bildad i syfte att protestera mot den storflygplats som planerades i västra Grödinge, se Folkrörelsen mot Flygplats på Södertörn
 Pingst ffs – en ideell förening, se Pingst - fria församlingar i samverkan
 FFS –  en samling lagar och andra författningar, se Försvarets författningssamling
 FFS – Fläktförstärkt självdrag, ventilationssystem
 FFS – en offentlig publikation som utkommer sedan 1808, se Finlands författningssamling
 FFS – en förening, se Föreningen För Synrehabilitering Sverige
 FFS – den schweiziska statliga järnvägen namn på italienska Ferrovie federali svizzere,  se SBB-CFF-FFS
 FFS – ett algeriskt politiskt parti, se Front des Forces socialistes
 FFS – en anpassning av OFS (Amiga Old File System) för hårddiskar, se Amiga Fast File System
 FFS  – ett filsystem, se Berkeley Fast File System